Мари́на Алекса́ндровна Берко́ (13 августа 1921, Литин (Винницкая область) — 12 марта 2008, Бат-Ям) — советский и армянский музыковед, журналист, педагог. Жена дирижёра А. Г. Катаняна.

Биография 
Родилась в семье врачей и до Великой Отечественной войны жила с семьей в Киеве. В 1939 году Марина Берко окончила общеобразовательную школу и поступила на историко-теоретический факультет Киевского музыкального училища, а в 1940 году — на тот же факультет Киевской государственной консерватории.

В 1941 году семья Берко эвакуировалась в Свердловск, где Марина Берко поступила на 2-й курс историко-теоретического факультета Свердловской консерватории и училась на этом факультете в 1941—1944 и 1945—1946 гг. (в 1944—1945 гг. Марина Берко училась в Московской консерватории, переехав на год в Москву по семейным обстоятельствам).

В 1946 г. окончила Уральскую государственную консерваторию (УГК) единственной выпускницей историко-теоретического факультета; весь выпуск Уральской консерватории 1946 года состоял из 12 человек.

С сентября 1945 г. по август 1946 г. совмещала обучение в Уральской консерватории с преподаванием в Свердловском музыкальном училище, где читала курс зарубежной музыкальной литературы, а с сентября 1946 по август 1956 гг. преподавала в Уральской консерватории на кафедре истории музыки, продолжая работать и в Свердловском музыкальном училище.

Среди коллег и друзей М. А. Берко — музыковеды В. Дж. Конен, Н. Ф. Орлов, В. М. Щеглов, а в числе студентов, прослушавших её курс истории зарубежной музыки, певицы В. М. Баева и В. М. Нестягина, певцы Ю. А. Гуляев и Б. Т. Штоколов, дирижёры П. С. Варивода и П. И. Горбунов.

К этому периоду относятся и статьи М. А. Берко в журнале «Советская музыка» о Свердловском театре оперы и балета и его постановках.

С 1956 по 1999 годы живёт в Ереване, работает старшим музыкальным редактором киностудии «Арменфильм», член Союза Композиторов Армении (с 1960 г.). В этот период написаны статьи, монографии, составлены сборники работ об армянской музыке. М. А. Берко выступает музыкальным обозревателем газет «Советакан Айастан», «Голос Армении», создает циклы музыкальных передач для республиканского радио. Среди работ М. А. Берко ереванского периода — книги о композиторе Л. М. Сарьяне, дирижёре Г. Е. Будагяне, о Ереванской государственной консерватории имени Комитаса, статьи о творческом пути и произведениях композиторов А. Г. Арутюняна, М. Исраеляна, Р. С. Саркисяна, К. А. Орбеляна, аналитические обзоры съездов и пленумов Союза Композиторов Армении и другие работы.

М. А. Берко была также редактором-составителем сборника «Музыкальная культура Армянской ССР».

После смерти мужа в 1998 г., М. А. Берко переехала в Израиль к младшей сестре. Скончалась в Бат-Яме в 2008 году.

Основные труды

Книги

Избранные статьи

Примечания

Ссылки 
 Статья о М. А. Берко в Большой Биографической Энциклопедии

Литература 
 
  http://www.golosarmenii.am/
 
 

Родившиеся в Литине
Музыковеды
Музыковеды XX века
Музыковеды СССР
Музыковеды Армении
Выпускники Уральской консерватории